El término Provócame puede referirse a:

Provócame (1992), álbum musical del cantante puertorriqueño Chayanne (1992).
Provócame (2009), canción de la cantante mexicana Fey (2009).
Provócame (2001-2002), telenovela argentina, protagonizada por Chayanne (2001-2002).